Esistono più comuni francesi con questo nome

Auxy – Loiret
Auxy – Saona e Loira